Mikes, keresztnév
 Mikes, település Romániában, Kolozs megyében
lásd még
 Mikes család